

Patronyme 

 Carlo Diodati (1541-1625) ;
 Théodore Diodati (1573-1651), médecin ;
 Giovanni Diodati (1576-1649), fils de Carlo, théologien, traducteur, professeur des universités et traducteur de la Bible ;
 François Diodati (?-1690), peintre et graveur ;
 Charles Diodati (?-1638) ;
 Élie Diodati (1576-1661), avocat, juriste et diplomate français d’origine genevoise ;
 Ottaviano Diodati (1716-1786), homme de lettres et éditeur italien ;
 Domenico Diodati (1736-1801), archéologue numismate et écrivain italien ;
 Francesco Paolo Diodati (1864-1940), peintre italien ;
 Giuseppe Maria Diodati, librettiste italien ;
 Marie Bedot-Diodati (1866-1958), artiste suisse ;
  (1926-2013).

Toponyme 

 villa Diodati, une résidence située au bord du lac Léman dans la commune genevoise de Cologny, en Suisse

Références